Das Herreneinzel der Australian Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Novak Đoković. Das Finale bestritten jedoch Rafael Nadal und Roger Federer, das Nadal in fünf Sätzen gewann. Es war sein erster Triumph bei den Australian Open und sein sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open 2009 fand für die Herren vom 17. bis zum 19. Januar 2009 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Australian Open 2009 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 36 kB)
 Turnierplan Herren-Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 35 kB)
 Turnierinformation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 55 kB)

Herreneinzel
2009